El término mayordomo puede hacer referencia a:

Mayordomo, el criado principal a cuyo cargo estaba la protección de alguna casa o hacienda. 
Mayordomo de palacio, intendente principal del rey durante el periodo merovingio.
Mayordomo mayor del rey, dignidad de los antiguos reinos de León y Castilla. 
Mayordomo mayor del Rey de España, cargo palaciego de la Real Casa y Patrimonio de la Corona de España.
Mayordomo de propios, administrador de los caudales de una entidad subnacional.
Mayordomo de semana, clase palaciega de la Real Casa y Patrimonio de la Corona de España.
Lord Mayordomo Mayor, primero de los Grandes Oficiales de Estado de Inglaterra.
Mayordomo de fábrica, el que recauda las rentas de la iglesia y cuida de su fábrica.
Mayordomo, el oficial que se nombra en las congregaciones o cofradías, principalmente de tipo religioso, para hacerse cargo de los gastos y otras funciones.
Mayordomo, personaje de la saga de ficción Artemis Fowl.
 Mayordomo, maquinaria automática para la gestión de paquetería.